Соколенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Соколенко Алла Василівна (*1966) — українська театральна акторка і режисерка, художній керівник Ніжинського українського драматичного театру імені М. Коцюбинського, народна артистка України (2016).
 Соколенко Андрій Аполлінарійович (1973—2015) — полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни; Герой України (посмертно).
 Соколенко Андрій Євгенович (*1978) — український футболіст, захисник.
 Соколенко Андрій Олексійович (1972—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соколенко Валерій Васильович (1982) — український футболіст, захисник.
 Соколенко Василь Іванович (1922) — український майстер народного декоративного розпису та народної декоративної графіки.
 Соколенко Герась (Герасим Шмигельський) (1920—1945) — український поет, романтик.
 Соколенко Григорій Олександрович (1928—2016) — український живописець.
 Соколенко Іван Петрович(1833—1893) (відомий як Ян Засідатель) — український художник-портретист.
 Соколенко Костянтин Іванович (1992) — казахстанський стрибун з трампліна.
 Соколенко Михайло Євгенович — працівник МВС України, спеціальний підрозділ міліції охорони «Титан».
 Соколенко Наталія Анатоліївна (1975) — телерепортер, учасниця журналістського руху «Стоп цензурі!» та «Самоврядної альтернативної мережі».
 Соколенко Олександр Герольдович — український краєзнавець, зберігач-фондів — керівник Ворзельського музею історії та культури «Уваровський дім».
 Соколенко Олександра Іванівна — педагог, кандидат фізико-математичних наук, приват-професор
 Соколенко (Соколов) Петро Максимович (1827—1887) — український художник та поет.
Українські прізвища
Прізвища на -енко